Acrolocha är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Acrolocha ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Acrolocha